Jesús de Natzaret és la figura central del cristianisme i una gran profeta de l'Islam.

Jesús també pot referir-se a:

Personatges 
 Jesús (nom), com a nom i cognom, derivat del nom llatí  Iesus  i el grec  (  ).
 Jesús Ben Sira (fl. Segon segle BCE), escriptor religiós, autor del Llibre de l'Eclesiàstic
 Crist, un títol per a Jesús en el Nou Testament
 Jesús històric, reconstruccions erudites de la vida hipotètic de Jesús, incloses les fonts no bíbliques
 Jesús Barrabàs (Mateu 27: 16-17 marge), criminal indultat
 Èlimes Bar-Jesús, un jueu en els Fets dels Apòstols, capítol 13, que es va oposar al missioner Pau a Xipre
 Jesús el Just (Colossencs 4:11), cristià a Roma esmentat per Pau
 Jesús fill d'Ananies (mort c. 73), nacionalista jueu esmentat per Josep

Jesús 
 Jesús Malverde, el llegendari bandit-sant mexicà
 Jesús (nascut 1977), nom artístic de lluitador americà Aaron Aguilera
 Jesús Rodríguez, diversos personatges

Sobrenoms 
 "Jesus", Chris Ferguson (nascut 1963), jugador de pòquer americà que destaca pel seu cabell llarg castany i barba

Geografia 
 Jesús, districte de la ciutat de València.
 Jesús, entitat municipal descentralitzada del municipi de Tortosa.
 Jesús, parròquia i nucli de població de Santa Eulària des Riu, municipi de l'illa d'Eivissa.
 Jesús i Maria, nucli de població del municipi de Deltebre.
 Illa Jésus, l'illa principal de la ciutat de Laval, al nord de Mont-real
 Jesús (Lauricocha), municipi del Perú

Cultura 
 Jesús, obra teatral de Frederic Soler.
 Jesus (pel·lícula), film del 1999